L'apostrophe, structure théâtrale intercommunale de Cergy-Pontoise ;
 L'Apostrophe, médiathèque des bibliothèques de Chartres, installée dans l'ancien hôtel des Postes.